Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2006. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Australien

Brasilien

Russland

Neuseeland

Gruppe B

China

Finnland

Kanada

Nigeria

Gruppe C

Deutschland

Mexiko

Nordkorea

Schweiz

Gruppe D

Argentinien

Frankreich

DR Kongo

USA

Weblinks 
 Kaderübersicht der Teilnehmenden Mannschaften

Kader
Kaderliste